Малинино — посёлок в Антроповском районе Костромской области России, входит в состав Палкинского сельского поселения.

История 
В 2005 году постановлением Правительства РФ посёлок Усадьба совхоза «Палкинский» переименован в Малинино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Антроповского района